Bei der Kirche ist der Name folgender Orte:

 Bei der Kirche (Simonswald), Ortsteil von Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Bei der Kirche (Vöhrenbach), Ortsteil von Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bei der Kirche (Oberwolfach), Ortsteil von Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bei der Kirche (Wilhelmsfeld), Ortsteil von Wilhelmsfeld, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg